Het wereldkampioenschap superbike van Estoril 2021 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2021. De races werden verreden op 29 en 30 mei 2021 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2021
Estoril